Oettingen in Bayern, gemeente in Beieren
Graafschap Oettingen, historisch land